Résultats détaillés de l’édition 1991 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 14 au .

Faits marquants 
En l'absence notable d'Andre Agassi, Andrés Gómez, Thomas Muster, John McEnroe et Michael Chang, le Tchécoslovaque Ivan Lendl perd son titre en finale face à Boris Becker en quatre sets. L'Allemand remporte ainsi sa cinquième victoire en Grand Chelem. Le numéro 1 mondial Stefan Edberg est éliminé en demi-finale par Lendl au terme d'un superbe combat en cinq sets.

Dans le tournoi féminin, Monica Seles s'impose en trois manches en finale face à Jana Novotná, devenant la plus jeune gagnante de l'épreuve. On retient surtout sa performance au stade des demi-finales, où elle efface une balle de match face à Mary Joe Fernández. L'autre sensation du tournoi est la défaite de la numéro un mondiale et triple tenante du titre, Steffi Graf, victime de Novotna en quarts de finale. L'Allemande, qui avait réalisé le Grand Chelem en 1988 puis le petit Chelem en 1989, se retrouve ainsi dépossédée de son dernier grand titre.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1991 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA
  Site de l'ATP

Navigation 

1991
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1991
Tennis en janvier 1991